Абу-ль-Баракат или Абу аль-Баракат ( — букв. «отец благодати») — кунья, часть арабского имени.

Персоналии
 Абу-ль-Баракат аль-Багдади (1080—1165) — философ, физик, врач, психолог.
 Абу-ль-Баракат аль-Анбари (1119—1181) — арабский грамматист и филолог.
  (1116—1191) — суннитский богослов, суфий, аскет, шафиит, автор труда по фикху «Тахкик аль-Мухит».
  (XII в.) — сомалийский путешественник, внёсший вклад в распространение ислама на Мальдивах.
  (1197—1256) — арабский историк, поэт и литератор.
  (1240—1310) — ханафитский богослов, автор нескольких религиозных трактатов.
  (1448—1522) — египетский историк, автор шеститомной истории Египта «Бадаи аз-зухур фи Вакаи ад-духур».
 Абуль-Баракат аль-Гази (1499—1577) — правовед шафиитского мазхаба.
  (1906—1998) — египетский суннитский богослов.

См. также 
 Баракат (значения)